Il singolare del torneo di tennis WTA Tour Championships 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrice Monica Seles che ha battuto in finale Martina Navrátilová 6–4, 3–6, 7–5, 6–0.

Teste di serie

 Monica Seles (Campionessa)
 Steffi Graf (quarti di finale)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Martina Navrátilová (finale)

  Arantxa Sánchez Vicario (quarti di finale) 
  Jennifer Capriati (quarti di finale)  
  Mary Joe Fernández (quarti di finale)  
  Jana Novotná (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Tour Championships 1991